В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1884 году.

См. также: :Категория:Умершие в 1884 году

Январь 
 6 января — Георгий Блосфельд (85) — Доктор медицины, ординарный профессор казанского университета.
 6 января — Грегор Иоганн Мендель (61) — австрийский биолог и ботаник, сыгравший огромную роль в развитии представления о наследственности. 
 18 января — Джон Уискер (37) — британский шахматист и шахматный журналист. 
 21 января — Паива (64) — европейская куртизанка еврейского происхождения, одна из ярких символических фигур Второй империи.

Февраль 
 3 февраля — Эжен Руэр (69) — французский политический деятель, близкий сподвижник Наполеона III, получивший прозвище «вице-император».
 8 февраля — Кечвайо — верховный правитель (инкоси) зулусов с 1872 по 1879, возглавил сопротивление зулусов в ходе Англо-зулусской войны 1879 года.
 11 февраля — Бахман Каджар (72) — персидский государственный деятель, фельдмаршал Ирана.
 22 февраля — Константин Базили — русский востоковед, путешественник и дипломат греческого происхождения.

Март 
 8 марта — Владимир Адлерберг (92) — российский генерал-адъютант, генерал от инфантерии, главноначальствующий над Почтовым департаментом, министр Императорского двора и уделов в 1852—1870 годах.
 16 или 17 марта — Погге, Пауль (45) — немецкий путешественник, исследователь Африки.
 27 марта — Фёдор Сарычев (59—60) — русский адмирал, участник Крымской войны.

Апрель 
 11 апреля — Жан Батист Андре Дюма (83) — французский химик-органик и государственный деятель.
 22 или 24 апреля — Мария Тальони (79 или 80) — знаменитая итальянская балерина, центральная фигура в балете эпохи романтизма.

Май 
 12 мая — Бедржих Сметана (60) — чешский композитор, пианист и дирижёр, основоположник чешской национальной композиторской школы.

Июнь 
 9 июня — Авраам Бьюфорд (Abraham Buford II) (64) — кавалерист армии Южан в годы гражданской войны в США, бригадный генерал.

Июль 
 1 июля — Алан Пинкертон (64) — американский сыщик и разведчик шотландского происхождения, наиболее известен как основатель «Национального агентства Пинкертона» ().

Август 
 8 августа — Мирослав Тырш — чешский общественный и спортивный деятель
 20 августа — Александр Юнг (85) — немецкий писатель.
 21 августа — Евгений Макаров (41) — русский живописец, график.
 31 августа — Роберт Торренс — австралийский политик и государственный деятель, третий премьер Южной Австралии.

Сентябрь 
 28 сентября — Луи Геккерн (91) — голландский дипломат, приёмный отец Жоржа Дантеса.

Октябрь 
 11 октября —  (70) — американский фотограф, вице-президент компании E. & H. T. Anthony & Company.

Ноябрь 
 6 ноября — Владимир Жемчужников (54) — русский поэт, брат Алексея и Александра Жемчужниковых, один из создателей (вместе с братьями и Алексеем Толстым) Козьмы Пруткова.
 30 ноября — Болеслав Маркевич — русский писатель, публицист, литературный критик, государственный служащий.

Декабрь 
 14 декабря — Николай Курочкин (54) — русский поэт, переводчик, публицист, брат Василия и Владимира Курочкиных.
 15 декабря — Надежда Соханская (61) — российская писательница.
 29 декабря — Алексей Уваров (59) — русский археолог, один из основателей Русского и Московского археологических обществ, Исторического музея в Москве, инициатор археологических съездов.

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Никифор Щёголев — российский духовный писатель и педагог.

См. также 

 Список умерших в 1883 году
 Список умерших в 1885 году

1884
Умершие в 1884 году